Vuollejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Nedre sjön. Längre söderut i Sápmi heter det i stället Vuolejaure. Vuolep- har samma innebörd som Vuole-.

Vuolejaure, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (85,4 ha)
Vuolejaure, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (44,5 ha)
Vuolejaure, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (1,65 km²)
Norra Vuollejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (18,4 ha)
Södra Vuollejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (24,7 ha)
Vuollejaure (Arjeplogs socken, Lappland, 734132-163081), sjö i Arjeplogs kommun,  (15,1 ha)
Vuollejaure (Arjeplogs socken, Lappland, 737437-153457), sjö i Arjeplogs kommun,  (30,5 ha)

Se även 
Vuolle eller Vuolep
Vuolepjávrátj, sjö i Arjeplogs kommun,  (13,9 ha)
Alajärvi (olika betydelser) (på finska)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn